Piney Point steht für folgende Orte in den Vereinigten Staaten:

 Piney Point (Florida) im Manatee County
 Piney Point (Maryland) im Saint Mary’s County
 Piney Point Village im Harris County, Texas